Some Gave All () — дебютный студийный альбом американского кантри-исполнителя Билли Рэя Сайруса, выпущенный 19 мая 1992 года на лейбле Mercury Records.

Успех альбома

Список композиций

Чарты

Альбомные

Сингловые

Другие песенные чарты

Над альбомом работали

Примечания 

Дебютные альбомы 1992 года
Альбомы Билли Рэя Сайруса
Альбомы Mercury Records
Альбомы Mercury Nashville